Амбушю́ры (от  «мундштук духового инструмента, наконечник, насадок») — это съёмная часть наушников, которая соприкасается с ушами.

Общая информация 
Амбушюры у полноразмерных наушников — это мягкие накладки из кожи, бархата, велюра или силикона, накладывающиеся на ушные раковины и полностью закрывающие их. У внутриканальных наушников или наушников-вкладышей амбушюры изготавливаются в виде небольших насадок разных размеров, которые надеваются на корпус наушника и располагаются непосредственно в ушной раковине.

Материал изготовления

Внутриканальные амбушюры 
Внутриканальные амбушюры изготавливаются из силикона или из пеноматериала. 

Силиконовые амбушюры разделяются на одноконтурные, имеющие форму полусферы, и многоконтурные, с двумя и более уплотнительными контурами. 

Внутриканальные амбушюры из пены производятся из термочувствительного материала с эффектом памяти.

Полноразмерные амбушюры 
Амбушюры для полноразмерных наушников изготавливают из велюра, бархата, натуральной и искусственной кожи. Наполнителем выступают различные пеноматериалы, иногда с эффектом памяти. 

Лучшим по шумоизоляции и комфорту считаются амбушюры из кожи или кожзаменителя. Они долговечнее и удобнее в использовании. Для исключения парникового эффекта некоторые производители делают перфорацию кожи амбушюров, чтобы создать естественную вентиляцию, а также немного снизить степень шумоизоляции.

Бархат и велюр чаще используются в амбушюрах для моделей профессионального уровня.

 
Бытовая электроника
Наушники